Charlot innamorato (The Star Boarder) – cortometraggio del 1914 diretto da George Nichols con protagonista Charlie Chaplin
Ridolini a Sing-Sing (The Star Boarder) – cortometraggio del 1919 diretto e interpretato da Larry Semon
The Star Boarder –  cortometraggio del 1920 diretto da James D. Davis